У́лица Николаева —  центральная улица города Мариинский Посад Чувашской Республики. Является центральной и самой большой по протяжённости (с юга на север составляет 1552 км) улицей Мариинского Посада. Названа в честь уроженца района лётчика-космонавта, Генерала-майора авиации, Дважды Героя Советского Союза Николаева Андрияна Григорьевича.

Архитектура 
На улице расположены частные и многоквартирные дома — 1, 2, 3, 4, 5-этажные.

Важные и интересные объекты 
Администрации Мариинско-Посадского муниципального округа расположена в здании («Белый дом») ул. Николаева д.47.

ЦРБ имени Н. А. Геркена — единственная в городе больница (Центральная районная больница получила своё имя в честь врача Н. А. Геркена в 1928 году, который переехал в Мариинский Посад в 1925 году после своей отставки по предложению Правительства Чувашской АССР и занял должность консультанта больницы. Умер в 1933 году и похоронен рядом со старым зданием больницы, которая сохранилась и наши дни). ЦРБ состоит из несколько корпусов. Администрация ЦРБ находится по адресу ул. Николаева д.57.

АУ ДО ДЮСШ Физкультурно-спортивный комплекс «Мариинский» имени олимпийской чемпионки Е. Н. Николаевой" — уроженки района, заслуженного мастера спорта СССР, депутата Госсовета Чувашии. Физкультурно-спортивный комплекс находится на юге города по адресу ул. Николаева д.91в.

Автостанция Мариинский посад ул. Николаева д.89в, корп.1.

Мариинско-Посадское лесничество ул. Николаева д.93.

Мариинско-Посадский филиал Поволжского Государственного Технологического Университета  ул. Николаева д. 99

Проезд 
Маршрутки 3 и 5, автобусы 108, 222.

Смежные улицы 
С улицей граничат улицы Советская, Больничная, Садовая, Октябрьская и Лазо.

Улицы Мариинского Посада
Улицы, названные в честь космонавтов